Masters 1980 var en professionell inbjudningsturnering i snooker, som spelades 6 - 10 februari 1980. Det var den sjätte upplagan av turneringen, och den andra som spelades i Wembley Conference Centre intill Wembley Stadium i London, England. Nyblivne världsmästaren Terry Griffiths vann sin andra stora titel, efter att ha slagit Alex Higgins i dennes tredje raka Mastersfinal.

Resultat 

1980 i Storbritannien
1980
Snookersäsongen 1979/1980